Piatnitzkysauridae — родина ящеротазових динозаврів, що існувала у юрському періоді, 170—150 млн років тому. Таксон є родинним до Megalosauria. Скам'янілі рештки представників родини знайдені у середньоюрських відкладеннях Аргентини та пізньоюрських відкладеннях США.

Філогенія 
До родини Piatnitzkysauridae належать мегалозавроїди, які тісніше пов'язані з Piatnitzkysaurus, ніж з Spinosaurus чи Megalosaurus.

Примітки 

Тероподи
Родини динозаврів